Surrender Dorothy (1998), een film uit 1998
Surrender Dorothy (2006), een film uit 2006